Аліатт II (дав.-гр. ᾽Αλλυάττης), Аліатт Другий— цар Лідії, правив з 610 р. до н. е. по 560 р. до н. е.
 Аліатт I (д/н — 747 до н. е.) — цар Лідії в 761/759 —747 роках до н. е.